Don Alden Adams (nascido em 1925) foi um Presidente da Associação Torre de Vigia de Bíblias e Tratados da Pensilvânia (2000-2014). Foi precedido na presidência por Mílton George Henschel.

Nasceu em 1925 em Illinois, EUA, Don cresceu numa família grande. A sua família esteve associada originalmente com a Igreja Episcopal. A sua mãe mostrou interesse nos ensinos dos Estudantes da Bíblia (mais tarde, chamados de Testemunhas de Jeová). Don e seus irmãos gradualmente se mostraram interessados, embora o seu pai, à princípio, não mostrou um grande interesse.

Don Adams tornou-se evangelizador por tempo integral, e consequentemente, foi isentado do serviço militar. Um irmão mais novo não foi eximido. Ambos foram convidados e ingressaram no Serviço de Betel de Brooklyn, Nova Iorque. Seus outros irmãos também foram convidados a cursar a Escola Bíblica de Gileade, e mais tarde serviram como missionários na República Dominicana. Karl Adams têm servido como instrutor da Escola Bíblica de Gileade de Torre de Vigia.

Don serviu em diversos departamentos da Sede Mundial da Sociedade Torre de Vigia, ao longo dos anos. Serviu como secretário de Nathan Homer Knorr, então Presidente da Sociedade Torre de Vigia. Foi eleito membro da directoria da Sociedade Torre de Vigia de Nova Iorque, Inc. Depois, foi escolhido como seu vice-presidente. Serviu diversas vezes como Superintendente Zonal.

Em 7 de Outubro de 2000, na reunião anual da Assembleia-geral da Sociedade Torre de Vigia é escolhido como Presidente da Sociedade Torre de Vigia de Biblias e Tratados de Pensilvânia, um presidente que não é membro do Corpo Governante das Testemunhas de Jeová. Foi durante a sua presidência, que o Corpo Governante aprovou a formação de novas sociedades religiosas sem fins lucrativos. ([http://wol.jw.org/pt/wol/d/r5/lp-t/2001806#p8 A Sentinela de 1/11/2001, pág. 28-9]; Nosso Ministério do Reino de 1/2002, pág. 7)

Novas sociedades religiosas 

Congregação Cristã das Testemunhas de Jeová
 Presidente: William L. Van De Wall 
 Vice-presidente: Charles I. Woody, Leon Weaver, Jr. 
 Secretario-tesoureiro: William H. Nonkes 
 Outros directores: Harold K. Jackson, Merton V. Campbell, Stanley F. Weigel 

Ordem Religiosa das Testemunhas de Jeová
 Presidente: Patrick J. LaFranca 
 Vice-presidente: Peter D. Molchan, Ralph E. Walls 
 Secretario-tesoureiro: Joseph D. Mercante 
 Outros directores: Marvin G. Smalley, Kenneth J. Pulcifer, Eugene D. Rosam, Jr.
 
Suporte ao Serviço do Reino, Inc.
 Presidente: Harold L. Corkern
 Vice-presidente: Alan D. Janzen, Robert L. Butler 
 Secretario-tesoureiro: Alexander W. Reinmueller 
 Outros diretores: James F. Mantz, Jr., Thomas Kalimeris, Alan G. Browning

Bibliografia 
 Anuário das Testemunhas de Jeová 1993 p. 221; 1994 p. 142; 1996 p. 165; 1996 p. 226
 A Sentinela 1.03.2003 p. 25, 29

Testemunhas de Jeová (pessoas adeptas)
Presidentes da Sociedade Torre de Vigia
Adams, Don A
Nascidos em 1925